Příjmení Deyl (Deylová) nosí více osobností:
 David Deyl (* 1984) – český zpěvák a textař
 Jan Deyl (1855–1924) – český oční lékař, tyfloped a vysokoškolský pedagog – viz Konzervatoř Jana Deyla
 Miloš Deyl (1906–1985) – český botanik a geobotanik
 Rudolf Deyl starší (1876–1972) – český herec
 Rudolf Deyl mladší (1912–1967) – český herec, syn předešlého
 Václav Deyl (1905–1982) – český spisovatel literatury pro děti a mládež
 Vojtěch Deyl (* 1947) – český a československý politik OF z Českolipska, poslanec FS po sametové revoluci

Související články 
 Deil
 Theill

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Česká příjmení